«Пристрели их» () — криминальный боевик с элементами чёрного юмора режиссёра Майкла Дэвиса. Премьера фильма состоялась 26 июля 2007 года, в России — 25 октября 2007 года.

Сюжет 
Отчаянный человек Смит (Клайв Оуэн), который не может забыть трагических событий своего прошлого, становится случайным свидетелем попытки убийства молодой беременной женщины. В ходе сумасшедшей перестрелки с бандитами родившую женщину убивают, а главный герой решает спасти грудного младенца. В результате он оказывается впутанным в правительственный заговор. Для ухода и присмотра за малышом Смит обращается к своей старой знакомой, проститутке Донне Кинтано (Моника Беллуччи). Вместе они пытаются спасти малыша и раскрыть этот заговор, в котором замешан один из очень высоких чиновников.

В ролях

Премьерный показ в разных странах 

 США — 26 июля 2007 (San Diego Comic-Con International); 7 сентября 2007 (широкий экран)
 Канада — 7 сентября 2007
 Великобритания — 14 сентября 2007
 Франция, Филиппины — 19 сентября 2007
 Германия, Таиланд — 20 сентября 2007
 Исландия — 21 сентября 2007
 Израиль — 26 сентября 2007
 Сингапур — 27 сентября 2007
 Бельгия — 3 октября 2007
 Макао, Мексика — 5 октября 2007
 Нидерланды, Южная Корея — 11 октября 2007
 Кувейт, Турция — 12 октября 2007
 Аргентина — 18 октября 2007
 Болгария, Финляндия — 19 октября 2007
 Россия, Малайзия — 25 октября 2007
 Румыния — 26 октября 2007
 Испания — 31 октября 2007
 Гонконг, Перу — 1 ноября 2007
 Швеция, Тайвань — 2 ноября 2007
 Бразилия — 9 ноября 2007
 Колумбия, Эстония — 16 ноября 2007
 Португалия, Словения — 22 ноября 2007
 Греция — 29 ноября 2007
 Австралия — 13 декабря 2007 (ограниченный показ); 2 января 2008 (выход DVD)
 Норвегия — 26 декабря 2007
 Венгрия — 27 декабря 2007
 Дания — 7 марта 2008
 Египет — 26 марта 2008
 Италия — 11 апреля 2008
 Хорватия — 8 мая 2008
 Япония — 31 мая 2008

Создание фильма 
Фильм отличает множество насыщенных трюков и связанных с ними перестрелок. Режиссёр Майкл Дэвис, комментируя фильм, назвал его «балетом пуль». Идея фильма и сценарий у него были готовы уже в 2000 году, и постепенно Майкл сделал раскадровку к фильму на 15 минут.

Съёмки проходили с 13 февраля по 8 мая 2006 года в Торонто.

Спецэффекты 
 Eden FX — визуальные эффекты
 Mr. X Inc. — визуальные эффекты
 Paul Jones Effects Studio
 The Effects Group Inc.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
  

Фильмы-боевики США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Майкла Дэвиса
Фильмы New Line Cinema
Фильмы США 2007 года